Jim Denney (ur. 5 lipca 1983 w Duluth) – amerykański skoczek narciarski. Reprezentant Duluth Ski Club, syn olimpijczyka Jima Denneya.

Przebieg kariery 
W sezonie 2003/2004 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Park City, jednak zajął 57. miejsce i nie wystąpił w konkursie głównym. Uczestniczył również w zawodach Letniego Grand Prix w 2003. Po skoku na odległość 87,5 m nie zdołał się zakwalifikować do konkursu w Hinterzarten, jednak w Courchevel kwalifikacje przeszedł pomyślnie i w zawodach uplasował się na 42. pozycji.

Znalazł się w składzie reprezentacji Stanów Zjednoczonych na igrzyska olimpijskie w Turynie w 2006, jednak nie zakwalifikował się do żadnego indywidualnego konkursu. Kwalifikacje na normalnej skoczni ukończył na 60. miejscu, natomiast na dużej był 62. Nie brał udziału w rywalizacji zespołowej.

Największym osiągnięciem Denneya w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest zajęcie drugiego miejsca w konkursie w japońskim Zaō w sezonie 2002/2003. Sezon ukończył na 36. miejscu w klasyfikacji generalnej.

W lutym 2003 w Steamboat Springs zajął piąte miejsce w indywidualnym konkursie mistrzostw Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich. 3 lata później na tej samej skoczni wyrównał ten wynik. Przegrał wówczas z Toddem Lodwickiem, Clintem Jonsem, Thomasem Schwallem i Billem Demongiem.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2006  Turyn/Pragelato – nie zakwalifikował się (K-95 i K-125)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2001  Karpacz – 46. miejsce
 Drużynowo
 2001  Karpacz – 13. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Ishpeming – 28 lutego 2003 (7. miejsce)
  Ishpeming – 1 marca 2003 (5. miejsce)
  Ishpeming – 2 marca 2003 (8. miejsce)
  Zaō – 13 marca 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983